Jaarbeurs (Utrecht)
Beurskwartier, stedenbouwkundig project tot herontwikkeling van het terrein waarop de boevengenoemde jaarbeurs gelegen is
 Jaarbeurs Bandung
 Jaarbeursstedenbeker

Synoniemen 
 Handelsbeurs
 Tentoonstelling
 Evenementenhal